Rodríguez Gómez puede hacer referencia a:

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, político español del PSOE.
Francisco Rodríguez Gómez, político mexicano.
Jorge Rodríguez Gómez, político venezolano que ejerció los cargos de vicepresidente de la nación y alcalde de Caracas.
José Ramón Rodríguez Gómez, futbolista español que juega como guardameta.
Josep Rodríguez Gómez, pelotari español.
Juan Carlos Rodríguez Gómez, catedrático español experto en literatura contemporánea de su país.
Manuel Rodríguez Gómez, neurólogo hispanoestadounidense.
Nieves Rodríguez Gómez, poeta cubana.
Pedro Rodríguez Gómez, periodista español.
Víctor René Rodríguez Gómez, obispo católico mexicano de la diócesis de Valle de Chalco.